Themistocles, een Grieks staatsman
 Themis Cholevas, ook Themistocles, een Grieks basketbalspeler
 Themistoklis Diakidis, een Grieks hoogspringer
 Themistocles Leftheris, en Amerikaans skater
 Themis Rigas, ook Themistockes, een Grieks voetballer
 Themistoklis Sophoulis, een Grieks politicus
 Themistocles Zammit, een Maltese archeoloog en historicus
 Themistocles (Grieks oorlogsschip), een Grieks oorlogsschip uit de Tweede Wereldoorlog